Superviseur peut faire référence à :
 un superviseur d'alimentation, circuit détectant la valeur de la tension d'alimentation d'un système ;
 un superviseur attentionnel, hypothèse de ressources cognitives limitées ;
 un système attentionnel superviseur, qui regroupe les fonctions de contrôle de l'action ;
 un , qui est responsable des effets spéciaux d'une production cinématographique ;
 un , qui intervient lors de la fabrication d'un objet audiovisuel ;
 un superviseur musical, qui s'occupe de la production de musiques originales et de la sélection et de l'achat des droits de chansons préexistantes ;
 un superviseur dans l'Égypte antique, qui est le fonctionnaire chargé de contrôler le travail des artisans.
 Un , ou superviseur est, en informatique, un logiciel qui contrôle l'exécution d'un processus, ainsi que l'ordonnancement, les entrées-sorties et erreurs. L'hyperviseur, est une version plus avancée de ce type de programme.